Jarrett ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Jarrett (* 1984), sierra-leonischer Fußballspieler
 Art Jarrett (1907–1987), US-amerikanischer Sänger, Schauspieler und Big-Band-Leader
 Benjamin Jarrett (1881–1944), US-amerikanischer Politiker
 Chas Jarrett, VFX Supervisor
 Chris Jarrett (* 1956), US-amerikanischer Pianist und Komponist
 Cole Jarrett (* 1983), kanadischer Eishockeyspieler
 Dale Jarrett (* 1956), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Doug Jarrett (1944–2014), kanadischer Eishockeyspieler
 Dwayne Jarrett (* 1986), College-Footballspieler der University of Southern California
 Edmonia Jarrett (1933–2002), US-amerikanische Jazzsängerin und Schauspielerin
 Geoffrey Hylton Jarrett (* 1937), australischer Geistlicher, emeritierter römisch-katholischer Bischof von Lismore
 Grady Jarrett (* 1993), US-amerikanischer Footballspieler
 Harry B. Jarrett (1898–1974), US-amerikanischer Vize-Admiral der US-Marine
 Jeff Jarrett (* 1967), US-amerikanischer Wrestler
 Jerry W. Jarrett (* 1942), ehemaliger professioneller Wrestler
 Keith Jarrett (* 1945), US-amerikanischer Jazzpianist
 Keith Jarrett (Rugbyspieler) (* 1945), walisischer Rugbyspieler
 Martyn Jarrett (* 1944), britischer anglikanischer Bischof
 Nathan Stewart-Jarrett (* 1985), englischer Schauspieler
 Ned Jarrett (* 1932), US-amerikanischer Automobilrennfahrer, NASCAR-Champion
 Olanzo Jarrett, kanadischer Canadian-Football-Spieler

 Tony Jarrett (* 1968), britischer Leichtathlet und Olympiamedaillengewinner
 Valerie Jarrett (* 1956), US-amerikanische Rechtsanwältin, Geschäftsfrau und Politikerin
 William Jarrett (1928–2011), britischer Veterinärmediziner
 William Paul Jarrett (1877–1929), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Jarret
 Jarratt